Les élections régionales de 1987 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

1987
Burgenland
Octobre 1987